Grov (Kinn)
 Grov (Stord)
 Grov (Troms)